Schleier’scher Burgsitz ist der Name folgender abgegangenen Burgen:

 Schleier’scher Burgsitz (Schiffelbach)
 Schleierscher Burgsitz (Schrecksbach)